Вапаавуори () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1962) — финский архитектор.
 Вапаавуори, Ян (род. 1965) — финский политик.